archieparchia Bejrutu – archieparchia (archidiecezja) Kościoła maronickiego
 archieparchia Bejrutu – archieparchia Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego
 archieparchia Bejrutu i Dżubajl – archieparchia Kościoła melchickiego

Zobacz też 
 eparchia Bejrutu
 wikariat apostolski Bejrutu